Ноэл ван 'т Энд (, род. 15 июня 1991) — нидерландский дзюдоист, чемпион мира 2019 года, участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Родился в 1991 году в Хаутене. В 2013 году он впервые стал чемпионом Голландии в своем классе.

Участник летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (уступил во 2-м круге).

В 2019 году победил на турнире Большого Шлема в Екатеринбурге.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, завоевал золотую медаль, переиграв в поединке за чемпионский титул соперника из Японии Сёитиро Мукай.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Нидерландов по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по дзюдо